Нидерланды на зимних Паралимпийских играх 2018 года были представлены девятью спортсменами в двух видах спорта. С результатом в семь медалей выступление паралимпийской команды Нидерландов стало самым успешным с момента первого участия в 1984 году. Паралимпийский комитет Нидерландов отмечал тот факт, что несмотря на отсутствие в стране гор — спортсмены смогли составить конкуренцию соперникам и завоевать медали. В дальнейшем комитет намерен привлечь больше инвестиций и спонсоров в команду, чтобы спортсмены имели возможность подготовиться ещё лучше к следующим играм. В общекомандном зачёте Нидерланды заняли десятое место.

Состав делегации 
Вместе с командой Паралимпийские игры посетила — Маргарита Франциска, принцесса Нидерландская. Она является почётным членом Совета Международного Паралимпийского комитета. Маргарита Франциска присутствовала на церемонии открытия игр, посещала выступления спортсменов в горнолыжном спорте и сноуборде, а также прочих видах спорта, участвовала в награждении победителей и празднованиях в Олимпийской деревне, проводила встречи со спортсменами и тренерами. Официальный её визит длился в период с 9 по 13 марта.

Руководитель спортивной делегации Нидерландов была назначена — Эстер Вергер. Эта голландская теннисистка-колясочница известна своими многочисленными победами на разного вида соревнованиях, где среди прочего она: семикратная чемпионка Паралимпийских игр; сорокадвухкратная победительница турниров Большого шлема в женском одиночном и парном разрядах на инвалидных колясках; двадцатидвухкратная победительница итогового турнира по теннису на инвалидных колясках и т. д. С момента завершения карьеры в 2013 году Вергер впервые посетила Паралимпийские игры не в качестве участника.

Изначально, десятым спортсменом в составе сборной была заявлена — . Двадцатилетняя пара-сноубордистка прошла квалификационный отбор, но в последний момент Паралимпийский комитет Нидерландов не получил дополнительную квоту. Тем не менее её взяли в качестве наблюдателя.

Спортсмены 
Национальный паралимпийский комитет Нидерландов 6 февраля 2018 года официально объявил имена девяти спортсменов, которые будут представлять страну на зимних Паралимпийских играх 2018 года. Ими стали:

Ерун Кампсхрёр — пара-горнолыжник с врождённым отсутствием берцовой кости, что привело к ампутации обеих ног выше колена в возрасте одного года. На момент участия в зимних Паралимпийских играх 2018 года Камсхрёр является первым спортсменом с инвалидностью из Нидерландов, который стал чемпионом мира по пара-горнолыжному спорту на соревнованиях в Тревизо 2017 года. Помимо вышеуказанной награды в активе Еруна восемь медалей разного достоинства добытых на Кубке мира по пара-горнолыжному спорту.

Анна Йохемсен — пара-горнолыжница с врождённым отсутствием правой ноги, что стало следствием автомобильной аварии, в которую попала её мать, будучи беременной. Многократная призёр Кубка мира и Европы по пара-горнолыжному спорту.

Джеффри Стют — пара-горнолыжник, который при рождении перенёс внутримозговое кровоизлияние, что повлекло за собой — церебральный паралич. Эти последствия сказались на работоспособности левой стороны организма. Двукратный призёр чемпионата мира пара-горнолыжному спорту. Дебютировал на зимних Паралимпийских играх 2018 года.

Линда ван Импелен — пара-горнолыжница, которая в 2009 году после автомобильной аварии получила  — паралич обеих нижних конечностей. Будучи включённой в состав паралимпийской сборной Нидерландов ван Импелен не имела в своём активе каких-либо медалей чемпионата или кубка мира по пара-горнолыжному спорту.

Нильс де Ланген — пара-горнолыжник, который потерял обе ноги вследствие заболеваний. В одиннадцатимесячном возрасте он перенёс менингококковую инфекцию, что повлекло за собой осложнения и ампутацию правой ноги выше колена. В 2013 году он сильно повредил левую ногу, что в конечном итоге привело к её ампутации выше колена в 2015 году. Перед отбором в паралимпийскую сборную Нидерландов в активе де Лангена была одна бронзовая медаль, которую он заработал на чемпионате мира по пара-горнолыжному спорту 2017 года в Тревизо (слалом-сидя).

Лиза Бюнсхотен — пара-сноубордистка с врождённым синдромом «». Из-за этого заболевания её левая нога была значительно короче правой и медленнее росла. В шестнадцатилетнем возрасте приняла решение об ампутации левой ноги, которая была заменена протезом. Несмотря на это, Бюнсхотен трижды занимала призовые места на чемпионате мира по пара-сноуборду и трижды на Кубке мира по пара-сноуборду.

Бибиан Ментель — пара-сноубордистка, которая вследствие обнаружения раковой опухоли перенесла ампутацию правой ноги выше колена в 2002 году. Дебютировала на Зимних Паралимпийских играх 2014 года, где выиграла золото по сноуборд-кроссу в категории «стоя». Таким образом она стала не только первым паралимпийским спортсменом из Нидерландов, что выиграл золото в этом спорте, но и первой победительницей в данной категории в истории Паралимпийских игр — до этого сноубординг в программу соревнований не входил. Ментель многократный призёр чемпионата мира по пара-сноуборду и Кубка мира по пара-сноуборду. До последнего момента не было уверенности, что Бибиан сможет принять участие в зимних Паралимпийских играх 2018 года. Причиной этому стало обнаружение врачами раковой опухоли в шее, пищеводе и рёбрах вследствие чего она провела практически весь 2017 год на радиационном облучении и операциях, последняя из которых была проведена в январе 2018 года.

Ренске ван Бек — пара-сноубордистка, которая в возрасте 10 лет перенесла ишемический инсульт, что повлёк за собой паралич левой стороны тела. В пятнадцатилетнем возрасте её сбил грузовой автомобиль, когда она ехала на велосипеде в школу. В результате этой аварии связки на левой ноге были полностью повреждены и реабилитация растянулась на многие годы. Ишемический инсульт и травма вызвали у ван Бек расстройство координации, рассеянность внимания и проблемы с левой рукой и ногой. Невзирая на это она Ренске успешно выступает на разного рода соревнованиях и перед поездкой на зимние Паралимпийские игры 2018 года в её активе было три медали Кубка мира по пара-сноуборду.

Крис Вос — пара-сноубордист, который в 2003 году получил травму правой ноги и бедра, что повлекло за собой паралич мышечных связок. На данный момент, чтобы не передвигаться в инвалидной коляске Вос использует ортез. Многократный призёр чемпионата и Кубка мира по пара-сноуборду.

Результаты

Горнолыжный спорт

Горнолыжная комбинация

Мужчины

Женщины

Скоростной спуск

Мужчины

Женщины

Супергигант

Мужчины

Женщины

Гигантский слалом

Мужчин

Женщины

Слалом

Мужчины

Женщины

Пара-сноуборд

Слалом

Мужчины

Женщины

Сноуборд-кросс

Мужчины

Женщины

Медалисты

После игр 
Двумя золотыми медалями завершила свои выступления Бибиан Ментель и, таким образом, защитила свой титул, который получила на предыдущих играх в Сочи. Вместе с тем, право нести флаг страны на церемонии закрытия досталось не ей. Знаменосцем Эстер Вергер назначила Еруна Кампсхрёра. С семью медалями в своём активе Нидерланды заняли десятое место в общем медальном зачёте.

В четыре утра 20 марта 2018 года самолёт со спортсменами приземлился в аэропорту Схипхол. До выхода в зал, после таможенной проверки, первыми их поздравили сотрудники аэропорта, а также прибывший генеральный директор компании KLM — Бут Крейкен (). После этого команду встречали представители прессы, фанаты, а также родные и близкие.

Ерун Камсхрёр, за спортивные заслуги, а также золотую медаль зимних Паралимпийских игр был награждён — Орденом Оранских-Нассау (офицерская степень). Награду вручил  —  Церемония прошла 23 марта 2018 года на территории  в Гааге с приёмом у короля и королевы Нидерландов. Поскольку Бибиан Ментель уже была удостоена этого ордена за золотую медаль зимних Паралимпийских игр 2014 года, её новые достижения были отмечены бронзовой наградной статуэткой «De Chapeau».

Примечания

Ссылки 
 Паралимпийская Сборная Нидерландов — профиль на сайте Рaralympic.org
 Паралимпийский комитет Нидерланд — официальный сайт

Нидерланды